Msuya ist der Familienname folgender Personen:

 Cleopa David Msuya (* 1931), tansanischer Politiker, Regierungschef Tansanias 
 Joyce Msuya, tansanische Mikrobiologin und UN-Direktorin